Рыловичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Рыловичи — до 1965 г. название деревни Никоново в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 

 Рыловичи — до 1964 г. название села Сновское в Новозыбковском районе Брянской области.